BCD steht für:

 BCD Holdings
 Berufsverband der Coloproktologen Deutschlands e.V.
 Binary Coded Decimal, englisch für „binär kodierte Dezimalzahl“, siehe BCD-Code
 BCD-Technologie, von einer Silizium-Mischtechnologie für integrierte Schaltungen, die bipolare, CMOSFET und Hochvolt-MOSFET-Transistoren (DMOS Leistungs-MOSFET) bereitstellt
 BMW Club Deutschland
 Bitcoin Diamond, eine am 24. November 2017 von Bitcoin abgespaltene Kryptowährung
 Bonsai-Club Deutschland
 Boot Configuration Data, der Bootmanager von Microsoft Windows Vista und aufwärts
 Buoyancy Control Device, eine Tarierweste für Taucher.

Abkürzung